

Латта — місто, штат Південна Кароліна
 Латта — переписна місцевість, штат Оклахома

Див. також 
 Лата